Lithia steht für:

 Lithiumoxid

Lithia ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lithia (Florida), im Hillsborough County
 Lithia (North Dakota), im Richland County
 Lithia (Virginia), im Botetourt County

Siehe auch:
 Lithia Springs